El Torneig de València 2013, oficialment conegut com a Valencia Open 500 2013, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 500 de l'ATP. La 19a edició del torneig es va celebrar entre el 19 i el 27 d'octubre del 2013 a la Ciutat de les Arts i les Ciències de València.

El tennista rus Mikhaïl Iujni va guanyar el seu segon títol de l'any.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 

 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2013
ATP World Tour 2013